Макка́ллох, Макка́лох, Макка́ллок или Маккалок — шотландская () и шотландско-ирландская () фамилия. Фамилия  в русских источниках также иногда встречается в ошибочной транскрипции Маккалоу.

Известные носители:
 Маккаллох, Александр (1887—1951) — британский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Маккалох, Бенджамин (1811—1862) — американский генерал времён Гражданской войны.
 Мак-Куллох, Джон Рамсей (1789—1864) — английский экономист.
 Маккалло, Джули (род. 1965) — американская актриса, комедиантка, сценарист и фотомодель.
 Маккалоу, Дэвид (1933—2022) — американский писатель, рассказчик, историк и лектор.
 Маккаллох, Дэнни (1945—2015) — британский музыкант, наиболее известный как бас-гитарист психоделик-рок-группы 1960-х годов Eric Burdon & The Animals.
 
 Маккалох, Кайл (род. 1968) — сценарист сериала «Южный парк».
 Маккалло, Кимберли (род. 1978) — американская актриса мыльных опер.
 Маккаллох, Крис (род. 1995) — американский баскетболист.
 Маккалоу, Колин (1937—2015) — австралийская писательница.
 Маккаллох, Конор (род. 1991) — американский легкоатлет, метатель молота.
 Маккаллох, Ли (род. 1978) — шотландский футболист, полузащитник.
 Маккаллох, Люк (род. 1994) — североирландский футболист, нападающий клуба «Донкастер Роверс» и сборной Северной Ирландии.
 Маккалох, Ричард (род. в 1949) — американский антрополог.
 Мак-Каллок, Уоррен (1899—1969) — американский нейропсихолог (иногда упоминается под ошибочным именем Маккалок Уильям).
 Маккаллох, Уэйн (род. 1970) — ирландский и американский боксёр.
 Маккалох, Хью (1808—1895) — американский политик, министр финансов США.
 Маккаллох, Энди (род. 1945) — британский музыкант (ударник), участник группы King Crimson.

Топонимы:
 Мак-Калох (округ, Техас)

См. также 
 Мак-Куллах, Джеймс (1809—1847) — ирландский физик-теоретик.

Примечания